Konno ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Konno (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Akitsugu Konno (1944–2019), japanischer Skispringer
 Ford Konno (* 1933), US-amerikanischer Schwimmer
 Hideki Konno (* 1965), japanischer Spieleentwickler bei Nintendo
 Hinako Konno († 2015), japanischer Manga-Zeichner und -autor
 Hitoshi Konno (* 1934), japanischer Basketballspieler
 Kazuya Konno (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Mari Konno (* 1980), japanische Basketballspielerin
 Misako Konno (* 1960), japanische Schauspielerin und Autorin
 Nirihiro Konno (* 1962), japanischer Skispringer
 Taisuke Konno (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Yasuyuki Konno (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Yuiko Konno (* 1980), japanische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Kono